Ньянг — африканская фамилия. Известные носители:

 Ньянг, Мамаду (род. 1979) — сенегальский футболист.
 Ньянг, М’Байе (род. 1994) — французский футболист.
 Ньянг, Папа (род. 1988) — сенегальский футболист.